Esistono più persone di nome Hugh Johnson:
 Hugh Johnson (1882-1942) – funzionario governativo statunitense
 Hugh Johnson (n. 1939) – enologo britannico
 Hugh Johnson (1946-2015) – direttore della fotografia irlandese